Bullet – singel zespołu Fluke
 Bullet – singel zespołu Franz Ferdinand
 Bullet – singel zespołu The Misfits
 Bullet – amerykański film z 1976 roku
 Bullet – amerykański film z 1996 roku
 Bullet – amerykański film z 2014 roku